Waterrijk (Eindhoven), een buurt in Eindhoven
Waterrijk (Woerden) een woonwijk in Woerden
Waterrijk (Assendelft), een woonwijk in Assendelft
Waterrijk (Almelo), een nooit-gerealiseerde woonwijk in Almelo